Francia
Le Magny – comune dell'Indre
Le Magny – comune dei Vosgi

Pagine correlate 
Magny